Сен-Жан-де-Люз () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 690 км на південний захід від Парижа, 185 км на південний захід від Бордо, 105 км на захід від По.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 6993 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 13600,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт
 сайт Туристичне бюро муніципалітету Сен-Жан-де-Люз
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жан-де-Люз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантичні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантичні Піренеї